El Correo de Lérida es el nombre de varios periódicos:

El Correo de Lérida (1909-1923);
El Correo de Lérida (1931-1936).